Григорий Комаров:
 Комаров, Григорий Афанасьевич (1901—1948) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Комаров, Григорий Васильевич (1913—1976) — Герой Советского Союза.
 Комаров, Григорий (род. 1963) — советский и российский автогонщик.